Nane kan syfta på:
 Nane (gudinna) – moderskapets, krigets och visdomens gudinna inom armenisk mytologi
 Nane Annan (1944–) – moderskapets, krigets och visdomens gudinna inom armenisk mytologi
 Muang Nan (distrikt i Laos) – även benämnt Nane